ZF steht für:
 Zugführer
 Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, mathematische Theorie
 Zielfernrohr, Fernrohr mit Zieleinrichtung
 Zugsführer, Mannschaftsdienstgrad beim Österreichischen Bundesheer, auch Zgf
 Zugfunk
 Zwischenfrequenz in der Elektrotechnik
 Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History (kurz ZF oder ZF/SCH), Titel einer geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift
 Zend Framework in der Programmierung
 Zystische Fibrose, Stoffwechselerkrankung, siehe Mukoviszidose

ZF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Niederlande: Oldtimer-Motorräder (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Norwegen: Finnsnes in der Provinz Troms og Finnmark

ZF steht als Firmenname für:
 ZF Friedrichshafen AG (auch ZF Group), deutscher Automobilzulieferer und Muttergesellschaft des ZF-Konzerns
 dessen ehemalige Tochtergesellschaft ZF Lenksysteme
 bis 2011 bestehende ehemalige Tochtergesellschaften, heute Teile der ZF Friedrichshafen AG
 ZF Passau (früher ZF Passau GmbH), Hersteller für Arbeitsmaschinen-Antriebstechnik und Achssysteme
 ZF Sachs AG,  Hersteller für Antriebs- und Fahrwerkkomponenten
 die ehemalige ZF Electronics GmbH, seit 2016 Cherry (Unternehmen), Hersteller für Elektronikkomponenten

Zf steht für:
 Zugführer im Bahnbetrieb
 Zugförderungsstelle, die österreichische Bezeichnung für Bahnbetriebswerk

zF steht für:
 Zeptofarad (10−21 F), Maßeinheit für die elektrische Kapazität Farad

z. F. steht für:
 zu Fuß im Sinne von Infanterie (z. B. in Garde-Regiment z. F.)

Abkürzung